Things We Do at Night (Live from Texas) — второй концертный видео-альбом Blue October и четвертый концертный альбом в целом, вышедший в 2015 году.

Об альбоме 
Название альбом получил благодаря песне Things We Do at Night с альбома Sway, которая завершала концерт.

Съемки прошли в "House of Blues" в Далласе, штат Техас 28 и 29 ноября 2014 года. Концертный альбом включает в себя треки со студийных альбомов Foiled, Approaching Normal, Any Man in America, Sway, которые были выпущены после первого концертного альбома Argue with a Tree….

Альбом вышел 20 ноября 2015 года в формате CD, DVD. Blu-Ray. Средства на создание альбома группа собирала при помощи краудфандингового проекта «PledgeMusic».

Альбом дебютировал на 175 месте в чарте Billboard 200.

Документальный фильм 
Первоначальная концепция заключалась в съемке документального фильма о группе, частью которого станет данный концертный альбом. Однако, работа над документальным фильмом значительно затянулась и альбом был выпущен самостоятельно. 
Сроки релиза документального фильма многократно менялись  из-за смены режиссера, концепции. В 2019 году компания «PledgeMusic» была объявлена банкротом. Группа получила деньги только за концертный альбом, так как по правилам компании деньги выплачивались только по завершении проекта.

Документальный фильм Get Back Up вышел только 21 мая 2020 года, спустя 7 лет после начала проекта.

Список композиций 

 To Be
 Sway
 She's My Ride Home
 Say It
 Light You Up
 Congratulations
 Into the Ocean
 Should Be Loved
 Fear
 Debris
 The Getting Over It Part
 Dirt Room
 The End
 Everything (AM Limbo) / The Feel Again (Stay)
 The Worry List
 Hate Me
 X Amount of Words
 Not Broken Anymore
 Bleed Out
 Things We Do At Night

Участники записи 
Blue October:
 Джастин Фёрстенфелд — вокал, гитара
 Райан Делахуси — скрипка, мандолина, клавишные, бэк-вокал
 Джереми Фёрстенфелд — барабаны, бэк-вокал
 Си Би Хадсон — гитара, бэк-вокал
 Мэтт Новески — бас-гитара, гитара, Акустическая гитара, бэк-вокал

Продакшн:
 Норри Нивен — режиссёр
 Диана Блэнд — продюсер
 Патрик Роуз - редактор
 Пол Логус - мастеринг
 Эрик Хольц - сведение
 Богдани - Мламбо - съемка
 Джастин Фёрстенфелд — исполнительный продюсер
 Майк Свинфорд — исполнительный продюсер, менеджмент
 Пол Нюджент — исполнительный продюсер, менеджмент, Постпроизводство
 Дэвид Джек Дэниелс — сведение
 Эдвард П. Харрис — редактор
 Пол Дж. Армстронг — оператор
 Рик Кирхэм — оператор

Ссылки 
  "Blue October Chart History (Billboard 200)"
  BLUE OCTOBER - THINGS WE DO AT NIGHT (LIVE FROM TEXAS) BLU-RAY/DVD в официальном магазине группы

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Blue October